Соревнования по тхэквондо среди женщин в категории до 57 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 25 июля 2021 года в зале A арены «».

Олимпийской чемпионкой стала 18-летняя американка Анастасия Золотич, победившая в финале Татьяну Минину, представлявшую на турнире команду Олипийского комитета России. Эта победа стала первой в истории женского олимпийского тхэквондо США. Бронзовые медали получили турчанка Хатидже Кюбра Ильгюн и представительница Тайваня .

Чемпионка Олимпийских игр 2012 и 2016 годов британка Джейд Джонс уступила в первом же раунде соревнований и завершила борьбу за медали турнира.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Предварительный раунд 
В связи с включением в соревнования представительницы команды беженцев Кимии Ализаде, не имевшей возможности пройти квалификацию на турнир, спортсмены с худшим рейтингом провели предварительный раунд за право оказаться в основной сетке.

Плей-офф 
В соответствии с предварительным посевом и учётом предварительного раунда спортсменки были разбиты на пары; победительница каждой пары проходила в следующий раунд соревнований.

Утешительный турнир 
Тхэквондистки, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, приняли участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года 

Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2020